Hippodameja – w mitologii greckiej królewna, córka Adrastosa
 Hippodameja – w mitologii greckiej królewna, córka Anchizesa
 Hippodameja – w mitologii greckiej królewna, córka Danaosa
 Hippodameja – w mitologii greckiej królewna pisańska, córka Ojnomaosa
 Hippodameja (Bryzejda) – w mitologii greckiej córka Bryzesa, branka Achillesa

Zobacz też 
 Hippodamia – strona ujednoznaczniająca